|-
|(85751)||1998 SU144|| align=right|16,2|| align=right|2,338|| align=right|0,157|| align=right|3,69|| align=right|3,575||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85752)||1998 SC153|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,187|| align=right|1,71|| align=right|3,605||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85753)||1998 SV153|| align=right|15,9|| align=right|2,341|| align=right|0,067|| align=right|5,81|| align=right|3,580||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85754)||1998 SJ156|| align=right|14,5|| align=right|3,226|| align=right|0,168|| align=right|3,31|| align=right|5,793||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85755)||1998 SK156|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,105|| align=right|4,02|| align=right|4,644||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85756)||1998 SD157|| align=right|14,9|| align=right|2,847|| align=right|0,093|| align=right|2,00|| align=right|4,803||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85757)||1998 SN157|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,049|| align=right|5,00|| align=right|4,099||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85758)||1998 SK160|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,110|| align=right|6,41|| align=right|3,637||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85759)||1998 ST161|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,185|| align=right|6,67|| align=right|3,718||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85760)||1998 SG170|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,131|| align=right|10,59|| align=right|3,579||MBA||19. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85761)||1998 SC171|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,100|| align=right|4,11|| align=right|3,442||MBA||25. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85762)||1998 TH4|| align=right|16,8|| align=right|2,178|| align=right|0,282|| align=right|4,40|| align=right|3,215||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85763)||1998 TP7|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,120|| align=right|3,78|| align=right|3,596||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85764)||1998 TT12|| align=right|15,1|| align=right|3,171|| align=right|0,185|| align=right|0,20|| align=right|5,647||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85765)||1998 TM14|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,192|| align=right|0,20|| align=right|4,167||MBA||14. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85766)||1998 TQ15|| align=right|16,6|| align=right|2,444|| align=right|0,033|| align=right|3,80|| align=right|3,819||MBA||15. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85767)||1998 TG28|| align=right|14,3|| align=right|3,069|| align=right|0,067|| align=right|12,43|| align=right|5,377||MBA||15. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85768)||1998 TV29|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,153|| align=right|6,80|| align=right|3,407||MBA||15. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85769)||1998 UB|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,188|| align=right|24,34|| align=right|3,558||MBA||16. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(85770)||1998 UP1|| align=right|20,6|| align=right|,999|| align=right|0,345|| align=right|33,18|| align=right|,999||ATN||18. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85771)||1998 UR4|| align=right|16,1|| align=right|2,635|| align=right|0,165|| align=right|13,11|| align=right|4,276||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85772)||1998 UN6|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,175|| align=right|7,62|| align=right|3,390||MBA||21. oktober 1998||Kleť||Klet
|-
|(85773)||1998 UF15|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,128|| align=right|5,54|| align=right|3,807||MBA||25. oktober 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(85774)||1998 UT18|| align=right|19,2|| align=right|1,405|| align=right|0,330|| align=right|13,60|| align=right|1,665||APL PHA||27. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(85775)||1998 UY20|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,148|| align=right|1,75|| align=right|3,790||MBA||29. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85776)||1998 UM37|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,160|| align=right|1,74|| align=right|3,779||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85777)||1998 UM41|| align=right|16,2|| align=right|2,213|| align=right|0,210|| align=right|6,67|| align=right|3,291||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85778)||1998 UZ42|| align=right|16,9|| align=right|2,459|| align=right|0,200|| align=right|1,82|| align=right|3,854||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85779)||1998 UO43|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,129|| align=right|7,33|| align=right|3,600||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85780)||1998 VK2|| align=right|15,9|| align=right|2,784|| align=right|0,178|| align=right|3,47|| align=right|4,645||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85781)||1998 VP2|| align=right|15,0|| align=right|2,466|| align=right|0,191|| align=right|6,98|| align=right|3,871||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85782)||1998 VZ2|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,067|| align=right|9,42|| align=right|5,142||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85783)||1998 VT3|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,214|| align=right|3,23|| align=right|3,764||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85784)||1998 VV3|| align=right|15,1|| align=right|3,135|| align=right|0,139|| align=right|8,01|| align=right|5,551||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85785)||1998 VV11|| align=right|15,2|| align=right|2,945|| align=right|0,232|| align=right|13,44|| align=right|5,052||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85786)||1998 VY12|| align=right|14,5|| align=right|2,684|| align=right|0,174|| align=right|13,73|| align=right|4,398||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85787)||1998 VU14|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,141|| align=right|5,83|| align=right|3,598||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85788)||1998 VA17|| align=right|15,7|| align=right|2,343|| align=right|0,132|| align=right|8,04|| align=right|3,586||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85789)||1998 VK17|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,148|| align=right|3,34|| align=right|3,821||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85790)||1998 VX17|| align=right|15,6|| align=right|2,456|| align=right|0,165|| align=right|1,72|| align=right|3,849||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85791)||1998 VS18|| align=right|15,9|| align=right|2,765|| align=right|0,170|| align=right|3,70|| align=right|4,597||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85792)||1998 VK20|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,081|| align=right|4,24|| align=right|4,134||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85793)||1998 VG26|| align=right|15,3|| align=right|3,070|| align=right|0,160|| align=right|3,92|| align=right|5,377||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85794)||1998 VA34|| align=right|15,9|| align=right|2,598|| align=right|0,160|| align=right|5,48|| align=right|4,186||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85795)||1998 VO37|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,124|| align=right|7,86|| align=right|3,558||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85796)||1998 VD43|| align=right|15,5|| align=right|3,126|| align=right|0,152|| align=right|1,98|| align=right|5,526||MBA||15. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85797)||1998 VD49|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,186|| align=right|3,32|| align=right|3,692||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85798)||1998 VA50|| align=right|11,8|| align=right|5,216|| align=right|0,063|| align=right|32,02|| align=right|11,91||JUT||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85799)||1998 VV50|| align=right|16,1|| align=right|2,160|| align=right|0,164|| align=right|5,13|| align=right|3,173||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85800)||1998 VE53|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,125|| align=right|12,50|| align=right|4,242||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85801)||1998 VL54|| align=right|15,3|| align=right|2,593|| align=right|0,179|| align=right|10,62|| align=right|4,174||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85802)||1998 VK55|| align=right|15,7|| align=right|2,591|| align=right|0,077|| align=right|2,01|| align=right|4,171||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85803)||1998 WS4|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,319|| align=right|25,66|| align=right|4,206||MBA||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(85804)||1998 WQ5|| align=right|15,3|| align=right|1,722|| align=right|0,355|| align=right|27,67|| align=right|2,258||AMR||19. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85805)||1998 WS6|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,146|| align=right|0,47|| align=right|3,689||MBA||24. november 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
|-
|(85806)||1998 WG8|| align=right|14,6|| align=right|2,228|| align=right|0,117|| align=right|6,75|| align=right|3,324||MBA||25. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85807)||1998 WR10|| align=right|12,2|| align=right|5,170|| align=right|0,088|| align=right|26,50|| align=right|11,76||JUT||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85808)||1998 WF12|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,128|| align=right|5,71|| align=right|3,763||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85809)||1998 WU12|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,208|| align=right|9,75|| align=right|4,588||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85810)||1998 WV14|| align=right|16,1|| align=right|2,176|| align=right|0,147|| align=right|4,42|| align=right|3,209||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85811)||1998 WD17|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,175|| align=right|4,84|| align=right|3,764||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85812)||1998 WR22|| align=right|15,5|| align=right|2,848|| align=right|0,192|| align=right|1,82|| align=right|4,805||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85813)||1998 WY26|| align=right|16,2|| align=right|2,587|| align=right|0,123|| align=right|3,09|| align=right|4,159||MBA||16. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85814)||1998 WF31|| align=right|14,6|| align=right|2,309|| align=right|0,246|| align=right|23,76|| align=right|3,508||MBA||19. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(85815)||1998 WX41|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,189|| align=right|2,22|| align=right|3,805||MBA||24. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85816)||1998 XG|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,185|| align=right|4,78|| align=right|3,465||MBA||8. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(85817)||1998 XB1|| align=right|16,9|| align=right|2,433|| align=right|0,158|| align=right|0,94|| align=right|3,796||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85818)||1998 XM4|| align=right|15,5|| align=right|1,657|| align=right|0,418|| align=right|62,71|| align=right|2,133||APL||10. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85819)||1998 XF9|| align=right|16,1|| align=right|2,195|| align=right|0,202|| align=right|5,85|| align=right|3,250||MBA||12. december 1998||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(85820)||1998 XP9|| align=right|14,2|| align=right|3,026|| align=right|0,080|| align=right|11,53|| align=right|5,264||MBA||14. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85821)||1998 XQ10|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,053|| align=right|4,79|| align=right|3,702||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85822)||1998 XC17|| align=right|12,5|| align=right|5,168|| align=right|0,128|| align=right|11,33|| align=right|11,75||JUT||8. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85823)||1998 XM19|| align=right|15,2|| align=right|3,035|| align=right|0,114|| align=right|3,13|| align=right|5,288||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85824)||1998 XV20|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,086|| align=right|1,26|| align=right|4,007||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85825)||1998 XL24|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,076|| align=right|7,83|| align=right|3,651||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85826)||1998 XA40|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,153|| align=right|10,46|| align=right|5,418||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85827)||1998 XA47|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,156|| align=right|4,31|| align=right|3,451||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85828)||1998 XN53|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,125|| align=right|5,91|| align=right|3,411||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85829)||1998 XW56|| align=right|15,8|| align=right|2,430|| align=right|0,203|| align=right|0,76|| align=right|3,786||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85830)||1998 XB59|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,197|| align=right|3,37|| align=right|4,221||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85831)||1998 XL64|| align=right|15,1|| align=right|2,604|| align=right|0,130|| align=right|5,74|| align=right|4,202||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85832)||1998 XR64|| align=right|15,1|| align=right|2,454|| align=right|0,193|| align=right|1,96|| align=right|3,844||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85833)||1998 XD68|| align=right|13,9|| align=right|2,808|| align=right|0,172|| align=right|15,51|| align=right|4,704||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85834)||1998 XM74|| align=right|15,3|| align=right|2,408|| align=right|0,144|| align=right|3,15|| align=right|3,737||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85835)||1998 XB81|| align=right|16,4|| align=right|2,138|| align=right|0,156|| align=right|3,31|| align=right|3,125||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85836)||1998 YF2|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,143|| align=right|2,31|| align=right|3,777||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85837)||1998 YM2|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,084|| align=right|5,40|| align=right|3,326||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85838)||1998 YU2|| align=right|15,4|| align=right|2,372|| align=right|0,081|| align=right|5,88|| align=right|3,652||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85839)||1998 YO4|| align=right|16,3|| align=right|1,654|| align=right|0,249|| align=right|9,33|| align=right|2,127||AMR||17. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85840)||1998 YR4|| align=right|14,4|| align=right|3,000|| align=right|0,032|| align=right|11,02|| align=right|5,196||MBA||18. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(85841)||1998 YR6|| align=right|16,4|| align=right|2,624|| align=right|0,171|| align=right|4,57|| align=right|4,250||MBA||20. december 1998||Ondřejov||A. Kolář; L. Šarounová
|-
|(85842)||1998 YK7|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,127|| align=right|6,01|| align=right|4,225||MBA||22. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85843)||1998 YT9|| align=right|15,6|| align=right|2,225|| align=right|0,150|| align=right|6,08|| align=right|3,319||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(85844)||1998 YN16|| align=right|15,2|| align=right|3,009|| align=right|0,150|| align=right|6,80|| align=right|5,218||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85845)||1998 YP16|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,235|| align=right|6,19|| align=right|3,606||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85846)||1998 YP20|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,139|| align=right|7,50|| align=right|3,518||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85847)||1998 YA28|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,168|| align=right|14,17|| align=right|4,211||MBA||19. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85848)||1998 YP29|| align=right|17,3|| align=right|2,199|| align=right|0,280|| align=right|6,87|| align=right|3,261||MBA||28. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85849)||1999 AW|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,158|| align=right|6,15|| align=right|3,622||MBA||7. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85850)||1999 AR2|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,128|| align=right|5,71|| align=right|3,783||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85851)||1999 AS4|| align=right|14,3|| align=right|2,455|| align=right|0,109|| align=right|12,63|| align=right|3,847||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85852)||1999 AA5|| align=right|14,8|| align=right|2,643|| align=right|0,228|| align=right|12,95|| align=right|4,296||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85853)||1999 AB12|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,095|| align=right|16,27|| align=right|4,550||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85854)||1999 AE13|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,180|| align=right|6,39|| align=right|4,188||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85855)||1999 AN15|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,088|| align=right|1,79|| align=right|3,598||MBA||9. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85856)||1999 AT19|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,188|| align=right|5,02|| align=right|3,434||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85857)||1999 AK24|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,126|| align=right|10,09|| align=right|3,789||MBA||15. januar 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(85858)||1999 AJ26|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,147|| align=right|5,37|| align=right|3,818||MBA||9. januar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(85859)||1999 AY27|| align=right|17,7|| align=right|2,311|| align=right|0,162|| align=right|0,79|| align=right|3,513||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85860)||1999 AY28|| align=right|16,4|| align=right|2,585|| align=right|0,085|| align=right|0,73|| align=right|4,156||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85861)||1999 AJ33|| align=right|15,2|| align=right|2,334|| align=right|0,054|| align=right|6,93|| align=right|3,565||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85862)||1999 AF34|| align=right|14,8|| align=right|2,259|| align=right|0,102|| align=right|2,78|| align=right|3,396||MBA||13. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85863)||1999 BG|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,057|| align=right|6,58|| align=right|3,755||MBA||16. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85864)||1999 BJ7|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,197|| align=right|2,46|| align=right|3,793||MBA||21. januar 1999||Kleť||Klet
|-
|(85865)||1999 BW8|| align=right|15,1|| align=right|2,566|| align=right|0,147|| align=right|13,20|| align=right|4,109||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85866)||1999 BV9|| align=right|15,3|| align=right|2,678|| align=right|0,155|| align=right|7,71|| align=right|4,381||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85867)||1999 BY9|| align=right|18,1|| align=right|1,831|| align=right|0,303|| align=right|0,95|| align=right|2,477||AMR||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85868)||1999 BZ9|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,045|| align=right|0,98|| align=right|4,052||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85869)||1999 BK10|| align=right|15,1|| align=right|2,308|| align=right|0,072|| align=right|6,28|| align=right|3,506||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85870)||1999 BF18|| align=right|14,9|| align=right|2,642|| align=right|0,166|| align=right|12,57|| align=right|4,294||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85871)||1999 BN30|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,143|| align=right|7,45|| align=right|4,172||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85872)||1999 BH31|| align=right|15,9|| align=right|2,664|| align=right|0,151|| align=right|3,97|| align=right|4,347||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85873)||1999 CE1|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,065|| align=right|4,79|| align=right|3,443||MBA||5. februar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(85874)||1999 CJ4|| align=right|15,2|| align=right|2,246|| align=right|0,121|| align=right|7,01|| align=right|3,366||MBA||9. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85875)||1999 CR5|| align=right|13,9|| align=right|2,675|| align=right|0,098|| align=right|9,37|| align=right|4,375||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85876)||1999 CQ7|| align=right|14,1|| align=right|2,276|| align=right|0,182|| align=right|22,83|| align=right|3,434||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85877)||1999 CD8|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,087|| align=right|7,12|| align=right|3,605||MBA||13. februar 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(85878)||1999 CF8|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,118|| align=right|6,67|| align=right|3,578||MBA||13. februar 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; E. Kandler
|-
|(85879)||1999 CO10|| align=right|14,9|| align=right|2,320|| align=right|0,083|| align=right|23,93|| align=right|3,532||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85880)||1999 CL14|| align=right|15,8|| align=right|2,723|| align=right|0,106|| align=right|2,38|| align=right|4,493||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(85881)||1999 CC19|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,125|| align=right|13,23|| align=right|3,715||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85882)||1999 CA25|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,163|| align=right|12,09|| align=right|3,475||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85883)||1999 CS27|| align=right|14,3|| align=right|2,555|| align=right|0,076|| align=right|16,70|| align=right|4,083||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85884)||1999 CO28|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,129|| align=right|2,69|| align=right|4,215||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85885)||1999 CS30|| align=right|15,1|| align=right|2,450|| align=right|0,080|| align=right|7,33|| align=right|3,833||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85886)||1999 CN35|| align=right|14,8|| align=right|2,624|| align=right|0,226|| align=right|14,70|| align=right|4,250||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85887)||1999 CE36|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,146|| align=right|9,68|| align=right|3,675||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85888)||1999 CG40|| align=right|14,5|| align=right|2,699|| align=right|0,155|| align=right|12,50|| align=right|4,433||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85889)||1999 CH40|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,118|| align=right|13,87|| align=right|4,128||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85890)||1999 CA45|| align=right|15,0|| align=right|2,233|| align=right|0,148|| align=right|7,56|| align=right|3,336||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85891)||1999 CH45|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,135|| align=right|12,74|| align=right|4,357||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85892)||1999 CH47|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,235|| align=right|12,00|| align=right|4,131||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85893)||1999 CE48|| align=right|15,5|| align=right|2,528|| align=right|0,090|| align=right|0,49|| align=right|4,019||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85894)||1999 CH48|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,140|| align=right|3,52|| align=right|4,494||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85895)||1999 CS48|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,154|| align=right|15,01|| align=right|4,034||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85896)||1999 CJ49|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,198|| align=right|5,67|| align=right|4,392||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85897)||1999 CA50|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,017|| align=right|10,41|| align=right|3,728||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85898)||1999 CS51|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,066|| align=right|6,80|| align=right|3,719||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85899)||1999 CS53|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,170|| align=right|3,01|| align=right|3,689||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85900)||1999 CQ57|| align=right|15,2|| align=right|2,389|| align=right|0,167|| align=right|2,19|| align=right|3,692||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85901)||1999 CM66|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,165|| align=right|12,49|| align=right|4,330||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85902)||1999 CS66|| align=right|14,6|| align=right|2,380|| align=right|0,076|| align=right|5,45|| align=right|3,672||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85903)||1999 CD70|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,160|| align=right|7,41|| align=right|4,580||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85904)||1999 CH70|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,078|| align=right|6,54|| align=right|4,259||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85905)||1999 CY73|| align=right|15,8|| align=right|2,567|| align=right|0,218|| align=right|5,05|| align=right|4,113||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85906)||1999 CT74|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,063|| align=right|5,71|| align=right|3,698||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85907)||1999 CV83|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,146|| align=right|3,14|| align=right|3,671||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85908)||1999 CE85|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,109|| align=right|5,33|| align=right|3,468||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85909)||1999 CJ85|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,039|| align=right|6,42|| align=right|3,314||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85910)||1999 CZ86|| align=right|16,0|| align=right|2,648|| align=right|0,261|| align=right|6,09|| align=right|4,309||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85911)||1999 CY91|| align=right|15,7|| align=right|2,666|| align=right|0,179|| align=right|5,64|| align=right|4,352||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85912)||1999 CL93|| align=right|15,8|| align=right|2,648|| align=right|0,048|| align=right|3,78|| align=right|4,309||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85913)||1999 CQ94|| align=right|14,9|| align=right|2,630|| align=right|0,147|| align=right|14,75|| align=right|4,265||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85914)||1999 CM95|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,110|| align=right|4,76|| align=right|4,344||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85915)||1999 CU97|| align=right|14,4|| align=right|2,567|| align=right|0,085|| align=right|11,83|| align=right|4,113||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85916)||1999 CT98|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,128|| align=right|6,40|| align=right|4,232||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85917)||1999 CV98|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,089|| align=right|9,63|| align=right|4,332||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85918)||1999 CD100|| align=right|15,5|| align=right|2,740|| align=right|0,173|| align=right|6,28|| align=right|4,535||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85919)||1999 CH100|| align=right|14,8|| align=right|2,238|| align=right|0,121|| align=right|4,94|| align=right|3,346||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85920)||1999 CJ100|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|12,35|| align=right|4,359||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85921)||1999 CV101|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,096|| align=right|5,47|| align=right|4,043||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85922)||1999 CB103|| align=right|14,7|| align=right|2,368|| align=right|0,052|| align=right|7,03|| align=right|3,643||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85923)||1999 CF105|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,051|| align=right|13,88|| align=right|4,244||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85924)||1999 CM107|| align=right|15,5|| align=right|2,674|| align=right|0,125|| align=right|12,23|| align=right|4,373||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85925)||1999 CV109|| align=right|15,3|| align=right|2,399|| align=right|0,080|| align=right|6,80|| align=right|3,715||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85926)||1999 CV115|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,285|| align=right|10,13|| align=right|4,177||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85927)||1999 CQ117|| align=right|14,2|| align=right|2,582|| align=right|0,266|| align=right|11,13|| align=right|4,149||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85928)||1999 CB120|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,135|| align=right|14,26|| align=right|4,049||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85929)||1999 CJ122|| align=right|14,4|| align=right|2,615|| align=right|0,153|| align=right|16,75|| align=right|4,227||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85930)||1999 CL122|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,142|| align=right|14,18|| align=right|4,289||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85931)||1999 CK123|| align=right|13,5|| align=right|3,109|| align=right|0,149|| align=right|16,21|| align=right|5,481||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85932)||1999 CS141|| align=right|16,4|| align=right|2,482|| align=right|0,103|| align=right|2,37|| align=right|3,909||MBA||10. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85933)||1999 CO146|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,228|| align=right|1,40|| align=right|3,702||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85934)||1999 CF148|| align=right|16,1|| align=right|2,547|| align=right|0,130|| align=right|3,23|| align=right|4,063||MBA||10. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85935)||1999 CG149|| align=right|16,6|| align=right|2,592|| align=right|0,163|| align=right|0,63|| align=right|4,171||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85936)||1999 CH149|| align=right|16,1|| align=right|2,665|| align=right|0,069|| align=right|4,78|| align=right|4,350||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85937)||1999 DL1|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,196|| align=right|25,13|| align=right|3,588||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85938)||1999 DJ4|| align=right|18,6|| align=right|1,853|| align=right|0,484|| align=right|9,16|| align=right|2,521||APL PHA BIN||24. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85939)||1999 DN5|| align=right|14,2|| align=right|2,580|| align=right|0,130|| align=right|12,30|| align=right|4,143||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85940)||1999 DS8|| align=right|15,8|| align=right|2,741|| align=right|0,263|| align=right|8,61|| align=right|4,536||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85941)||1999 DC9|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,173|| align=right|16,83|| align=right|4,340||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(85942)||1999 EB6|| align=right|14,6|| align=right|2,524|| align=right|0,096|| align=right|14,81|| align=right|4,010||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85943)||1999 EJ7|| align=right|15,4|| align=right|2,515|| align=right|0,187|| align=right|3,66|| align=right|3,989||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85944)||1999 EM7|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,171|| align=right|3,45|| align=right|4,053||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85945)||1999 EB8|| align=right|15,7|| align=right|2,450|| align=right|0,193|| align=right|9,18|| align=right|3,835||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85946)||1999 EJ8|| align=right|16,3|| align=right|2,645|| align=right|0,070|| align=right|2,32|| align=right|4,300||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85947)||1999 ET11|| align=right|13,9|| align=right|2,653|| align=right|0,206|| align=right|28,64|| align=right|4,322||MBA||12. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85948)||1999 EP13|| align=right|16,2|| align=right|2,641|| align=right|0,294|| align=right|11,82|| align=right|4,291||MBA||10. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85949)||1999 EX14|| align=right|15,7|| align=right|2,617|| align=right|0,084|| align=right|11,97|| align=right|4,234||MBA||10. marec 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(85950)||1999 FQ7|| align=right|13,9|| align=right|2,389|| align=right|0,223|| align=right|26,19|| align=right|3,693||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85951)||1999 FX9|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,081|| align=right|12,67|| align=right|4,097||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85952)||1999 FW12|| align=right|16,3|| align=right|2,601|| align=right|0,218|| align=right|4,01|| align=right|4,195||MBA||18. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85953)||1999 FK21|| align=right|18,2|| align=right|,739|| align=right|0,704|| align=right|12,60|| align=right|,636||ATN||24. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85954)||1999 FY23|| align=right|14,7|| align=right|2,235|| align=right|0,091|| align=right|3,62|| align=right|3,341||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85955)||1999 FB29|| align=right|14,6|| align=right|3,130|| align=right|0,130|| align=right|19,94|| align=right|5,537||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85956)||1999 FT35|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,139|| align=right|4,32|| align=right|3,783||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85957)||1999 FZ38|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,188|| align=right|3,25|| align=right|3,510||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85958)||1999 FU42|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,142|| align=right|4,63|| align=right|3,405||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85959)||1999 FV42|| align=right|15,2|| align=right|2,269|| align=right|0,113|| align=right|6,62|| align=right|3,417||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85960)||1999 FR50|| align=right|15,4|| align=right|2,746|| align=right|0,085|| align=right|8,13|| align=right|4,549||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85961)||1999 FV51|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,197|| align=right|1,52|| align=right|3,575||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85962)||1999 FJ53|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,120|| align=right|4,72|| align=right|4,066||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85963)||1999 FD57|| align=right|15,7|| align=right|2,700|| align=right|0,100|| align=right|13,50|| align=right|4,437||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85964)||1999 FZ57|| align=right|15,9|| align=right|2,720|| align=right|0,126|| align=right|2,18|| align=right|4,484||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85965)||1999 FW60|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,207|| align=right|8,27|| align=right|4,636||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85966)||1999 FD62|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,117|| align=right|10,99|| align=right|3,564||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85967)||1999 GK1|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,046|| align=right|14,97|| align=right|4,253||MBA||7. april 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85968)||1999 GB2|| align=right|14,8|| align=right|2,487|| align=right|0,084|| align=right|7,53|| align=right|3,921||MBA||8. april 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(85969)||1999 GP2|| align=right|15,1|| align=right|3,113|| align=right|0,141|| align=right|5,78|| align=right|5,492||MBA||8. april 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(85970)||1999 GB4|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,089|| align=right|4,41|| align=right|4,171||MBA||11. april 1999||Wykrota||C. Jacques
|-
|(85971)||1999 GW5|| align=right|14,3|| align=right|3,047|| align=right|0,176|| align=right|16,63|| align=right|5,318||MBA||15. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(85972)||1999 GJ7|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,270|| align=right|13,42|| align=right|4,334||MBA||6. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85973)||1999 GP19|| align=right|14,2|| align=right|2,612|| align=right|0,112|| align=right|14,47|| align=right|4,221||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85974)||1999 GF21|| align=right|14,9|| align=right|2,526|| align=right|0,227|| align=right|9,66|| align=right|4,014||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85975)||1999 GD33|| align=right|15,1|| align=right|2,594|| align=right|0,064|| align=right|14,99|| align=right|4,178||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85976)||1999 GR33|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,109|| align=right|13,92|| align=right|4,099||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85977)||1999 GZ42|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,265|| align=right|13,42|| align=right|4,614||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85978)||1999 GD45|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,149|| align=right|8,05|| align=right|4,639||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85979)||1999 GH59|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,042|| align=right|4,32|| align=right|4,532||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85980)||1999 HG3|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,137|| align=right|8,56|| align=right|4,179||MBA||20. april 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(85981)||1999 HS3|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,141|| align=right|14,64|| align=right|4,018||MBA||18. april 1999||Catalina||CSS
|-
|(85982)||1999 HQ6|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,116|| align=right|8,91|| align=right|4,415||MBA||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85983)||1999 HX7|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,296|| align=right|9,82|| align=right|4,229||MBA||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85984)||1999 HV10|| align=right|14,4|| align=right|2,924|| align=right|0,251|| align=right|14,26|| align=right|4,998||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85985)||1999 JW|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,255|| align=right|13,87|| align=right|4,421||MBA||5. maj 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85986)||1999 JX|| align=right|15,2|| align=right|2,747|| align=right|0,200|| align=right|14,38|| align=right|4,552||MBA||6. maj 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85987)||1999 JT5|| align=right|15,6|| align=right|1,912|| align=right|0,068|| align=right|23,52|| align=right|2,642||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85988)||1999 JX5|| align=right|14,3|| align=right|2,791|| align=right|0,145|| align=right|27,69|| align=right|4,662||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85989)||1999 JD6|| align=right|17,1|| align=right|,883|| align=right|0,633|| align=right|17,05|| align=right|,830||ATN PHA||12. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85990)||1999 JV6|| align=right|20,0|| align=right|1,008|| align=right|0,312|| align=right|5,32|| align=right|1,012||APL PHA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85991)||1999 JJ16|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,178|| align=right|0,41|| align=right|5,230||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85992)||1999 JR17|| align=right|14,7|| align=right|2,855|| align=right|0,164|| align=right|16,95|| align=right|4,824||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85993)||1999 JU28|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,165|| align=right|2,50|| align=right|4,537||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85994)||1999 JV41|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,169|| align=right|4,15|| align=right|4,882||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85995)||1999 JT56|| align=right|14,8|| align=right|3,008|| align=right|0,126|| align=right|12,92|| align=right|5,217||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85996)||1999 JO65|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,072|| align=right|15,39|| align=right|4,297||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85997)||1999 JB69|| align=right|15,1|| align=right|2,814|| align=right|0,086|| align=right|7,78|| align=right|4,720||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85998)||1999 JH69|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,263|| align=right|11,98|| align=right|4,379||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85999)||1999 JY72|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,120|| align=right|6,42|| align=right|3,584||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86000)||1999 JT78|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,089|| align=right|14,73|| align=right|4,165||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov